

Pessoas
Kevin Hooks

Localidades
Hooks (Texas)

Outros
Mavado's Hooks

Ou ainda:
Hook

Desambiguação